Andrei Pântea (n. 26 Februarie 1971) este jurist notoriu, cercetător, Doctor în drept, Conferențiar Universitar. 

A activat în sistemul organelor Procuraturii Republicii Moldova în perioada 1996 - 2015, iar în perioada 2010 - 2015 a exercitat funcția de Procuror, Prim-Adjunct al Procurorului General al Republicii Moldova, pe domeniul urmăririi penale și asigurării cooperării internaționale în materie penală. Deține gradul de clasificare consilier juridic de stat de rangul II.

În perioada anului 2013, Andrei Pântea a exercitat interimatul funcției de Procuror-General al Republicii Moldova.